André III « le Vénitien » est roi de Hongrie de 1290 à 1301.
 André III est grand-prince de Vladimir de 1281 à 1294.
 André III est baron de Vitré de 1211 à 1250.

Homonymie